Regierung Brundtland steht für folgende norwegische Regierungen:

 Regierung Brundtland I (1981)
 Regierung Brundtland II (1986 bis 1989)
 Regierung Brundtland III (1990 bis 1996)